Shibazaki ist der Familienname folgender Personen:
 Shibazaki Keiji (1894–1943), japanischer Marinekommandeur im Pazifikkrieg
 Kōzō Shibazaki (* 1958), japanischer Kameramann
 Kunihiro Shibazaki (* 1985), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Shibasaki